Sneeker Oudvaart, een rivier in Friesland
 De Sneeker Oudvaart, een voormalig waterschap in Friesland
 De Oosterwierumer Oudvaart, een voormalig waterschap in Friesland
 Oudvaart (wijk), een wijk in Sneek
 Oudvaart (school), een basisschool in Sneek